Elitserien 1988/89 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1988/89, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1988/89, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1988/89